Лэрд — представитель нетитулованного дворянства в Шотландии.
 Лэрд, Итан (род. 2001) — английский футболист.
 Лэрд, Люк (род. 1978) — американский музыкант, автор песен и продюсер.
 Лэрд, Питер (род. 1954) — американский художник комиксов, продюсер, сценарист, актёр.
 Лэрд, Уолтер Уильям (1920—2002) — трёхкратный чемпион мира среди профессионалов по танцам.
 Лэрд, Энн (род. 1970) — шотландская кёрлингистка.

См. также 
 Лэйрд